Il doppio del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Tom Gorman e Erik Van Dillen 7–6, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)

 Ken Rosewall /  Fred Stolle (quarti di finale)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (finale)
 Pierre Barthes /  Roger Taylor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Carolinas International Tennis 1973